Monocoryne är ett släkte av nässeldjur. Monocoryne ingår i familjen Candelabridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Monocoryne